Spoon – album musicale di Emilíana Torrini
 Spoon – fiume degli Stati Uniti d'America
 Spoon – gruppo indie rock statunitense
 Mark Spoon – disc jockey tedesco

Altri progetti